Појам Градска може да се односи на:
 Градска (Црна Трава), насељено место у општини Црна Трава, Јабланички управни округ, Република Србија
 Градска (Љубушки), насељено место у општини Љубушки, Западнохерцеговачки кантон, Федерација БиХ, БиХ